Lusören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lusören, Houtskär, Åboland, 
 Lusören, Borgå, Nyland,

Se även
Ljusören

Robotskapade Finlandförgreningar